Whatever è un EP del rapper canadese bbno$, pubblicato il 26 ottobre 2018.

Tracce

Note